Grabe ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Grabe (* 1990), estnischer Poolbillardspieler
 Dieter Grabe (* 1945), deutscher Radrennfahrer
 Dietlind Grabe-Bolz (* 1957), deutsche Musikerin, Pädagogin und Lokalpolitikerin (SPD)
 Franz Grabe (1843–1923), deutscher Kaufmann und Autor
 Friedhelm Grabe (1931–2017), deutscher Politiker (SED)
 Georg Grabe (1870–1954), deutscher Fernmeldetechniker, Vorstand in der Siemens AG
 Hans-Dieter Grabe (* 1937), deutscher Dokumentarfilmer
 Hans Jörgen Grabe (* 1966), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Johannes Ernst Grabe (1666–1711), deutscher lutherischer/anglikanischer Theologe
 Jürgen Grabe (* 1959), deutscher Geotechnik-Ingenieur
 Martin Grabe (* 1959), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Ronald J. Grabe (* 1945), US-amerikanischer Astronaut

 Uwe Grabe (* 1942), deutscher Kugelstoßer
 Vera Grabe Loewenherz (* 1951), kolumbianische Anthropologin, Politikwissenschafterin, Politikerin und Menschenrechtsaktivistin
 Winfried Grabe (* 1963), deutscher Komponist, Konzertmeister, Violinist und Dirigent

Grabe ist der Name folgender Orte:
 Grabe (Mühlhausen), Ortsteil (bestehend aus Klein- und Großgrabe) der Stadt Mühlhausen/Thüringen im Unstrut-Hainich-Kreis
 Großgrabe, Ortsteil der Stadt Bernsdorf im sächsischen Landkreis Bautzen

Grabe steht für
 Grabe (Einheit), ein Flächenmaß

Siehe auch:
 Grabbe